Cet article présente les faits marquants de l'année 1950 concernant le jeu.

Événements

Compétitions

Sorties 
 le premier jeu électronique connu Bertie the Brain est développé par Josef Kates dans le cadre de l'exposition nationale canadienne.

Récompenses

Décès

Lien externe

Notes et références 

Jeu
Chronologie du jeu